Meppen (Drenthe) een dorp in de gemeente Coevorden, in de Nederlandse provincie Drenthe, 
Meppen (Duitsland), een plaats in Duitsland.